Конкорд се може односити на:
 Трг Конкорд, трг у Паризу
 Конкорд (авион), суперсонични путнички авион
 Конкорд (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Конкорд (Њу Хемпшир), град у САД у држави Њу Хемпшир
 Конкорд (Џорџија), град у САД у држави Џорџија
 Конкорд (Алабама), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Конкорд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Конкорд (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Конкорд (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Конкорд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Конкорд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Конкорд (Мисури), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисури
 Конкорд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Конкорд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Конкорд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина